Vier Heemskinderen, een sage
Vier Heemskinderenbrug, een brug over de Leidsegracht in Amsterdam-Centrum
De Vier Heemskinderen (Gouda) - een monumentaal pand